Gautier  est le nom de plusieurs seigneurs francs ou normands :
Gautier  de Vexin, vers 920-992 ;
Gautier Grenier ;
Gautier  Giffard.

Voir
, , ,